Джованна Каттаное-Инчиза (; в девичестве Джованна Каттаное, ,  — , ) — итальянский ,  в 1992 году.

Биография 
Джованна родилась в Турине в 1942 году, была дочерью главного врача больницы Мартини в Турине (). Училась в . В 1965 году женилась на маркизе Роберто Инчиза из Роккетты. От Роберто родила трёх детей.

Она стала активисткой Итальянской республиканской партии, и от этой партии она стала мэром своего города в 1992 году после отставки либерала Валерио Дзаноне. В свою очередь, Джованна вынуждена была уйти в отставку из-за отсутствия поддержки со стороны , коалиции пяти крупнейших партий Италии. В последующие годы оставалась в муниципальном совете, поддерживая правительство .

Увлекалась искусством. С 1998 по 2002 годы была президентом Галереи современного искусства в Турине. Позже она стала президентом Фонда Туринского музея, который отвечает за такие важные городские музеи, как Палаццо Мадама и , и эту должность она занимала до своей смерти.

Джованна умерла 18 декабря 2011 года в возрасте 69 лет из-за опухоли.

Примечания 

Члены Итальянской республиканской партии